Представьте себе () — американский комедийный мюзикл режиссёра Дэвида Батлера 1930 года. Фильм был номинирован на премию «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика (Стивен Гуссон, Ральф Хаммерас).

Сюжет 
В 1980 году воздушный транспорт вытесняет автомобильные средства передвижения. Граждане именуются по номерам, и правосудие постоянно вторгается в частную жизнь людей — например, для того, чтобы решить, кто из двух соперников женится на девушке, они должны совершить героический поступок. Итак, у Джей-21 есть всего 4 месяца, чтобы совершить подвиг и завоевать руку и сердце ЛН-18. Один учёный предлагает ему экспедицию на Марс. Джей-21 и его лучший друг отправляются туда, прихватив с собой третьего компаньона — мошенника, который умер в 1930 году, но был оживлен благодаря научному прогрессу.

В ролях 
 Эль Бренделя — Сингл В
 Морин О’Салливан — ЛН-18
 Джон Гаррик — Джей-21
 Марджори Уайт — Д-6
 Фрэнк Альбертсон — РТ-42
 Хобарт Босворт — С-4
 Кеннет Томсон — МТ-3
 Миша Ауэр — А-36
 Иван Лину — Локо / Боко
 Джойзель Джойнер — Лу Лу / Бу Бу
 Уилфред Лукас — Х-10
 Хейни Конклин — пьяница в 1880 году (в титрах не указан)

Ссылки 

Фильмы США 1930 года
Кинокомедии 1930 года
Кинокомедии США
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы Дэвида Батлера